Diplobodes är ett släkte av kvalster. Diplobodes ingår i familjen Carabodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Diplobodes